Vida Erika (1970-) erdélyi magyar szerkesztő, néprajzi szakíró 
Vida Erika atléta